Joanna Grudzińska peut désigner :
 Joanna Grudzińska (1791-1831), aristocrate polonaise, princesse de Lowicz ;
 Joanna Grudzińska, actrice et réalisatrice polonaise ;

Voir aussi